

Informatique 
DaaS est un acronyme de Data as a Service
DaaS est un acronyme de Device as a Service
 DaaS est un acronyme de Desktop as a Service

Autres 
 Fatima Daas (1995), romancière française

Paronymes 
 DDASS, Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales
 dass, conjonction de subordination allemande, voir Grammaire allemande
 das, déterminant allemand, voir Grammaire allemande

Notes et références 

Homonymie d'acronyme